Списки известных носителей: мужчин — Замятнин, женщин — Замятнина.

Замя́тнин — русская фамилия. Первое письменное упоминание зафиксировано в 1521 году.

Происхождение 
Фамилия Замя́тнин образована от полного некалендарного русского имени Замя́тня. Имя Замятня, в свою очередь, происходит от древнерусского слова замя́тня — волнение, замешательство, смута. В некоторых диалектах слово означает тревога, беспорядок, спор, шум.

По мнению Б.-О. Унбегауна, Замятня, возможно, одно из так называемых «охранительных» имён: «для того чтобы не искушать судьбу и отвести зло, детям давали имена со значением прямо противоположным тому, что ожидали или желали родители для детей».

Форма Замятьнин напрямую связана с древнерусским написанием и произношением исходного имени с буквой ѥрь (мягким знаком) — Замѧтьнѧ.

Другой равноправный вариант фамилии с суффиксом -ов — Замя́тнов — встречается значительно реже.

Производные имена и фамилии 
Более распространённым вариантом фамилии Замятнин стал упрощённый в результате потери звука н при произношении и написании вариант Замятин.

От Замятни также произошли уменьшительные и ласкательные формы имени Замятенька, Замятенка, Замятенко, Замятка, Замятница и фамилии Замятьин, Замятинский, Замятнов, Замятов, Замятовский, Замяткин, Замятков.

География 
Имя Замятня и фамилия Замятнин были широко распространены в Предуралье и на Урале, в Москве и вокруг Москвы.

Социальное распространение 
Имя Замятня в XV-XVII вв. было распространено повсеместно во всех социальных слоях. То же относится и к образованной позже от этого имени фамилии Замятнин.

Населённые пункты 

От фамилии Замятнин могла произойти часть названий населённых пунктов Замятнино, Замятино и Замятины.

Внутригородские объекты 

Все известные названия улиц Замятина и переулков Замятина связаны с именами конкретных людей с фамилией Замятин или Замятнин.

Дворянские роды 

Всего известно пять дворянских родов Замятниных. Самый ранний из них восходит к Ивану Гавриловичу Замятнину, новгород-северскому городовому дворянину (первая половина XVII века).

Примечания

Литература 
 Веселовский С. Б. Замятня, Замятнин // Веселовский С. Б. Ономастикон: Древнерусские имена, прозвища и фамилии / Под ред. В. И. Буганова и Б. В. Левшина. — М.: Наука, 1974. — С. 119-120.
 Ганжина И. М. Замятин, Замятнин, Замятня // Ганжина И. М. Словарь современных русских фамилий. — М.: Астрель, АСТ, 2001. — С. 211.
 Никонов В. А. География фамилий / Отв. ред. С. И. Брук; предисл. Р. Ш. Джарылгасиновой. — 3-е изд, стереотипное. — М.: КомКнига, 2007. — 200 с. — ISBN 978-5-484-00762-2
 Никонов В. А. Замятнин // Никонов В. А. Словарь русских фамилий / Сост. Е. Л. Крушельницкий. — М.: Школа-Пресс, 1993. — С. 44.
 Полякова Е. Н. Замятня // Полякова Е. Н. Словарь имён жителей Пермского края XVI-XVIII веков. — Пермь: Издательский дом Бывальцева, 2007. — С. 167.
 Суперанская А. В., Суслова А. В. Современные русские фамилии. — М.: Наука, 1981. — 176 с.
 Тупиковъ Н. М. Замятня // Тупиковъ Н. М. Словарь древне-русскихъ личныхъ собственныхъ имёнъ. — СПб.: Типографія Н. Н. Скороходова, 1903. — С. 212-213.
 Унбегаун Б.-О. Русские фамилии = Russian surnames / Пер. с англ.; общ. ред. Б. А. Успенского. — 2-е изд., испр. — М.: Издательская группа «Прогресс», 1995. — С. 165.
 Федосюк Ю. А. Замятин // Федосюк Ю. А. Русские фамилии: Популярный этимологический словарь. — 5-е изд. — М.: Флинта, Наука, 2004. — С. 82.
 Шумилов Е. Н. Замятин // Шумилов Е. Н. Тимошка Пермитин из деревни Пермяки. — Пермь: Пермское книжное издательство, 1991. — С. 203.

Фамилии по алфавиту
Русские фамилии